Nasrallah est un nom propre arabe qui peut être utilisé pour les personnes et pour les lieux.

Toponyme 

 Nasrallah, une localité tunisienne et le chef-lieu de la délégation (circonscription administrative) de même nom.

Patronyme 

 Emily Nasrallah (1931-2018), une écrivaine libanaise ;
 Hassan Nasrallah (1960-), le secrétaire général du mouvement libanais du Hezbollah ;
 Ibrahim Nasrallah (1954-), un écrivain, peintre, journaliste et photographe palestinien ;
 Nasser Nasrallah (1940-), un homme politique libanais ;
 Yousry Nasrallah (1952-), un cinéaste égyptien.

Voir aussi 
 Nasrallah Boutros Sfeir, un cardinal maronite libanais

Homonymie de patronyme